Марио Музолези (; 1 августа 1914 — 29 сентября 1944) — итальянский танкист, участник движения Сопротивления в Италии во время Второй мировой войны. Кавалер высшей награды Италии за подвиг на поле боя — золотой медали «За воинскую доблесть» (посмертно).

Биография 
Родился 1 августа 1914 года в коммуне Монцуно региона Эмилия-Романья, Королевство Италия.

Во время Второй мировой войны механик-водитель танка Марио Музолези служил в Северной Африке. Попал в плен к британским войскам, однако ему удалось бежать и вернуться в свою часть. Был ранен и отправлен на лечение в Италию.

Когда правительство Бадольо объявило нейтралитет Италии во Второй мировой войне, находился в Риме. Принимал участие в обороне Рима от частей вермахта в районе ворот Сан-Паоло. Вернувшись в Монцуно, организовал вместе со своим братом и сестрой партизанскую группу, которая в феврале 1944 года была преобразована в партизанский отряд «Красная звезда» (). На протяжении 8-ми месяцев отряд непрерывно участвовал в нападениях на конвои и гарнизоны, устраивал подрывы на железнодорожной линии Болонья-Флоренция. За поимку «Волка» (командира отряда Марио Музолези) оккупационные власти объявили награду в один миллион лир.

В мае 1944 года после отхода немецких войск с территории южной Италии на север на оборонительный рубеж «Готическая линия», партизанский отряд «Красная звезда» стал представлять для них определённую проблему. Для её решения была проведена военная операция силами войск СС с привлечением двух полков дивизии «Адольф Гитлер» (майор Вальтер Редер), десантников из дивизии «Герман Геринг» и чернорубашечников при поддержке артиллерии, танков и огнемётов. В течение четырёх дней операция была завершена: в боях погибли 226 партизан, включая командира отряда Марио Музолези. Кроме того, в рамках  было убито 966 мирных жителей в Марцаботто, 292 — в Гриццана-Моранди и ещё 204 — в Монцуно, включая женщин и детей.

Посмертно награждён золотой медалью «За воинскую доблесть».

Командир партизанского отряда всеми средствами парализовал перемещения противника на контролируемой им территории. Более года успешно предпринимал многочисленные нападения на превосходящие силы противника. Затем, будучи атакованным превосходящими силами СС, отчаянно защищался и погиб за своих людей как герой.

Марцаботто (Болонья), 29 сентября 1944.

Награды 
 Золотая медаль «За воинскую доблесть» (посмертно)

Память 
В честь Франческо Тумиати названа одна из улиц в Болонье.

Примечания

Литература 
 Musolesi B. «Brunetta», La «Stella Rossa», Epopea partigiana, a cura di A. Meluschi, SPER, Bologna, 1947. 
 Comitato comunale cerimonia consegna Medaglia d’oro al valore militare (a cura del), Il martirio di Marzabotto: Marzabotto, 25 settembre 1949, Bologna, 1949. 
 Giorgi R., La strage di Marzabotto, ANPI, Bologna, 1954. 
 Venturoli C., La brigata «Stella Rossa», «I Quaderni di Resistenza oggi», 2004. 
 , Orte des Grauens: Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Primus, Darmstadt 2003, ISBN 3-89678-232-0

Ссылки 
 
 

Танкисты Второй мировой войны
Партизаны
Танкисты Италии
Погибшие в боях Второй мировой войны